Сезон 2015 года - 25-й сезон футбольного клуба «Динамо» (Минск) в суверенной истории Белоруссии.

19 января команда официально вышла из отпуска.

Состав и статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Предсезонные матчи

1-й сбор в Белеке

2-й сбор в Белеке

3-й сбор в Белеке

Чемпионат Беларуси. Высшая лига

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица

Статистика футболистов в чемпионате 

5-ка игроков по количеству голов

5-ка игроков по проведённому времени на поле

8-ка игроков по количеству голевых передач

Статистика вратарей

 Согласно официальной статистике клуба.

Кубок Беларуси

Розыгрыш 2014/2015 

В Кубке Беларуси 2014/15 «Динамо» стартовало с 1/8 финала в сезоне 2014. На данной стадии столичный клуб преодолел сопротивление могилёвского «Днепра». Согласно жеребьёвке, в 1/4 минскому «Динамо» выпало играть с «Витебском». На стадии полуфинала жребий определил в соперники борисовский БАТЭ.

Матчи

Розыгрыш 2015/2016 

Матчи

Матчи 1/4 финала были сыграны в сезоне 2016 (20 марта и 6 апреля 2016 года). Жребий определил в соперники «Динамо» жодинское «Торпедо-БелАЗ», которое по сумме двух встреч прошло в полуфинал.

Лига Европы УЕФА

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап 
Второе участие клуба в групповом этапе Лиги Европы. По итогам жеребьевки, состоявшейся 24 августа 2015, «Динамо» попало в группу E. Также в эту группу попали испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и чешская «Виктория».

Матчи

Группа E. Итоговое положение

Товарищеские матчи

Индивидуальные награды игроков 
Награды интернет-сайтов

 Лучший игрок в сезоне 2015 по мнению болельщиков (официальный сайт dinamo-minsk.by)
Победа —  Александр Гутор
Тройка лучших:
 Александр Гутор 
 Никита Корзун
 Ненад Адамович

 Лучший игрок в сезоне 2015 по мнению болельщиков (ресурс dinamo-minsk.org)
Победа —  Фатос Бечирай
Тройка лучших:
 Фатос Бечирай 
 Никита Корзун
 Александр Гутор

Награды на церемонии «Звёздный мяч-2015»

 22 лучших игрока Чемпионата Беларуси 2015
 Ненад Адамович
 Умару Бангура
 Фатос Бечирай
 Александр Гутор
 Никита Корзун
 Неманья Николич
 Сергей Политевич

Стартовый состав по ходу сезона

Тренеры клуба 

19 декабря 2014 чех Душан Угрин-младший был официально представлен в качестве главного тренера. Слова нового наставника:
— Знал, что «Динамо» — большой клуб, очень известный в Восточной Европе, да и вообще, на континенте. Только это. Все остальное второстепенно. Во-первых, я приехал в Беларусь работать. Во-вторых, мне нравится во всем быть первым, и работать с клубами, которые претендуют на самые высокие места. «Динамо» из таких. Если бы я чувствовал, что мы не сможем бороться за чемпионство, не подписывал бы контракт.
Председатель клуба Юрий Чиж немного рассказал о процессе выбора нового тренера:
— Изначально я получил информацию о Душане от своих друзей. Я хорошо знаю хозяев тбилисского «Динамо», которые дали позитивные отзывы об Угрине. После они встретились с Вуком, пообщались на футбольном языке. «Опыт» в вопросе назначения тренеров у меня есть.

Под руководством чеха команда провалила начало чемпионата. 30 апреля Угрин был отстранён от исполнения обязанностей главного тренера, а исполняющим обязанности назначен спортивный директор клуба — серб Вук Рашович. 11 мая Рашович был утверждён главным тренером.

Стадионы 

Первый официальный матч сезона был сыгран на искусственном поле ФК «Минск» (матч Кубка против «Витебска»). Все домашние матчи чемпионата, а также встреча в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы («Динамо» — «Черно море») состоялись на минском стадионе «Трактор». «Динамо» провело домашние матчи на данном стадионе третий сезон подряд, так как основной стадион клуба — «Динамо-Юни» — закрыт на реконструкцию. Домашний матч 3-го квалификационного раунда, а также матч плей-офф квалификации Лиги Европы были сыграны в Бресте на стадионе «Брестский». На групповом этапе Лиги Европы столичная команда проводила домашние матчи на «Борисов-Арене» в городе Борисове.

Примечания 

2015
Динамо Минск